Le Championnat d'Albanie de football de Kategoria Superiore 2012-2013 est la soixante-quatorzième édition de ce championnat et la quinzième saison sous son nom actuel.

La saison débute en  et se termine en . Les quatorze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent toutes deux fois au cours de la saison. À la fin du championnat, afin de permettre le passage de l'élite de 14 à 12 formations, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de Kategoria e parë.

C'est le double tenant du titre, le KF Skënderbeu Korçë qui remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final avec six points d'avance sur le KF Kukësi, promu de deuxième division, et dix sur le KS Teuta Durrës. Il s'agit du quatrième titre de champion d'Albanie de l'histoire du club, le troisième consécutif.

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page de la saison sur RSSSF

Championnat d'Albanie de football
Albanie
Football
Football